Ел Роседал има више значења:

 Ел Роседал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роседал (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику